Соревнования по плаванию комбинированным стилем у женщин на дистанции 200 метров прошли на летней Универсиаде 2015 года в Кванджу прошли 6-7 июля 2015 года. В соревнованиях приняли участие 33 спортсменки.

Расписание соревнований

Рекорды

Квалификация

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Официальные результаты (архив)

Плавание на летней Универсиаде 2015